

Вільямсбург — місто, штат Колорадо
 Вільямсбург — місто, штат Айова
 Вільямсбург — місто, штат Канзас
 Вільямсбург — місто, штат Кентуккі
 Вільямсбург — місто, штат Массачусетс
 Вільямсбург — місто, штат Пенсільванія
 Вільямсбург — місто, штат Вірджинія
 Вільямсбург — селище, штат Нью-Мексико
 Вільямсбург — селище, штат Огайо
 Вільямсбург — переписна місцевість, штат Флорида